Rampa ima više značenja:
 Rampa, Parma
 Rampa, Verona
 Rampa, srpska muzička grupa iz Pančeva